Лоскутное одеяло — стеганое одеяло, лицевая сторона которого сшита из разноцветных и пёстрых кусочков ткани. В переносном смысле — нечто, состоящее из механически соединенных разнородных фрагментов.
 Лоскутное одеяло (фильм) — американский кинофильм с Вайноной Райдер и Эллен Бёрстин в главных ролях (1995 год).
 Лоскутное одеяло / Курак корпе —  режиссёр Рустем Абдрашев.